Alegriense – abitanti di Alegria (Brasile)
Alegriense – abitanti di Chã de Alegria
Alegriense – abitanti di Santo Antônio da Alegria